Специалист (аббревиатура по-английски — «SPC») — самое старшее воинское звание рядового состава военнослужащих в Армии США. 

Специалист следует после рядового первого класса и эквивалентно капралу, но, в отличие от него, специалисты не считаются военнослужащими сержантского состава. При поступлении на службу звание специалиста автоматически присваивается выпускникам колледжей после четырёхлетнего обучения, кандидатам в офицеры и людям с гражданскими профессиями.

Кроме США, это звание существует в вооружённых силах Сингапура.

Система званий 
В 1920 году воинские звания и система оплаты военнослужащим подверглись капитальному изменению. Все звания срочнослужащих и находящихся в запасе были уменьшены с 128 различных званий до 7 званий и 6 рангов, которые были пронумерованы в порядке старшинства, от 6 ранга (самого низкого) до 1 ранга (самого высокого).

Рядовой / Специалист 
С 1920 года до 1942 год существовало звание, обозначаемое как «Рядовой / Специалист» (или просто «Специалист»), которое разделялось на 6 рангов (самым низким был 6 ранг, а самым высоким — 1 ранг). Звание считалось равным рядовому первого класса.

Техник 
После 30 июня 1942 года звание специалиста больше не присваивалось и было заменено на звание техника, введённое 8 января 1942 года. По сравнению со специалистами техники имели большие полномочия, так как принадлежали скорее к сержантскому составу нежели к рядовому. Звание было полностью отменено 1 августа 1948 года.

Специалист 
В 1955 году звание техника было вновь введено как «Специалист» и имело 6 рангов. До 1985 года количество рангов часто менялось, пока не остался лишь один, который и был переименован в современное звание «Специалист».

См. также 
 Военно-учётная специальность
 Воинская должность

Примечания 

Воинские звания Вооружённых сил Сингапура